Спенсер Улли Кимбалл — религиозный лидер, двенадцатый президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Будучи внуком одного из ранних апостолов Церкви, Кимбалл родился в Солт-Лейк-Сити, Территория Юта. Первые годы жизни он провёл в Тэтчер, Аризона, где его отец был фермером и служил президентом кола. С 1914 по 1916, Спенсер У. Кимбалл служил на миссии в Швейцарии и Германии, потом он работал клерком и кассиром в разных банках Аризоны. Позже, Кимбалл стал сооснователем бизнеса по продаже облигаций и их страховке. C 1938 по 1943, он служил президентом кола в родном городе.

Кимбалл, в свою бытность апостолом, как и многие другие апостолы Церкви, много путешествовал, выполняя широкий спектр административных и церковных обязанностей. На первых порах службы апостолом, он был направлен церковным пророком Джорджем Альбертом Смитом к индейцам, для которых в последующие годы Кимбалл организовал программу по получению образования.

Ссылки 

Религиозные лидеры
Президенты Церкви Иисуса Христа Святых последних дней